Die Serie A 1950/51 war die 19. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 10. September 1950. Der letzte Spieltag war am 17. Juni 1951. Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Als Aufsteiger kamen die AC Neapel und Udinese Calcio aus der zweiten Liga dazu. In die Serie B absteigen mussten die AS Rom und der CFC Genua.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1950/51
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1950
Fußballsaison 1950/51